Heeger ist der Familienname folgender Personen:

 Alan J. Heeger (* 1936), US-amerikanischer Chemiker und Physiker
 Christine Heeger (* 1974), österreichische Pianistin
 David Heeger (* 1961), US-amerikanischer Neurowissenschaftler
 Erich Fürchtegott Heeger (1907–1959), deutscher Pflanzenbauwissenschaftler
 Georg Heeger (1856–1915), deutscher Lehrer, Musikwissenschaftler, Heimatforscher, Politiker und Botaniker
 Niklas Heeger (* 2000), deutscher Fußballtorhüter
 Rudolf Heeger (1883–1939), deutschböhmischer Sozialdemokrat und Abgeordneter im tschechischen Parlament
 Simon Heeger, deutscher Filmkomponist

Heeger ist die Bezeichnung für eine frühere Elbinsel, siehe Liste der Elbinseln

Siehe auch:
 Heger
 Häger